Гнусин — русская фамилия

 Гнусин, Александр Фёдорович (24 декабря 1919 — 20 июля 2007) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
 Гнусин, Сергей Семёнович (1756 — 27.06.1839, Соловецкий Преображенский монастырь) — наставник в старообрядческом федосеевском согласии, настоятель монастыря на Преображенском кладбище в Москве, писатель-полемист, художник, каллиграф.
 Гнусин, Дмитрий Дмитриевич (25 ноября 1850 — 31 августа 1906 (по старому стилю)) — инженер, составитель «Материалы для описания русских коммерческих портов».
 Гнусин, Николай Петрович (1919—2013) — профессор, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР